Batalha de Mogadíscio ou Mogadixo pode se referir a:

 Batalha de Mogadíscio (1993), parte da Operação Serpente Gótica, onde tropas dos Estados Unidos, Paquistão e Malásia enfrentaram as forças do chefe tribal somaliano Mohamed Farrah Aidid
 Batalha de Mogadíscio (2006), na qual a União de Tribunais Islâmicos atacou e capturou a cidade
 Queda de Mogadíscio (2006), na qual o Governo Federal de Transição da Somália e o Exército da Etiópia atacaram e capturaram a cidade
 Batalha de Mogadíscio (março-abril de 2007), na qual as tropas do Governo Federal de Transição e do Exército da Etiópia combateram os insurgentes das milícias islâmicas e do clã Hawiye
 Batalha de Mogadíscio (novembro de 2007), outra batalha entre as forças governamentais somalianas e etíopes e os rebeldes islâmicos
 Batalha de Mogadíscio (2008), outra batalha entre as mesmas forças
 Batalha do Sul de Mogadíscio, confronto de dois dias em fevereiro de 2009 entre o Governo Federal de Transição e o Hizbul Islam
 Batalha de Mogadíscio (2009), confronto de seis meses entre os rebeldes Al-Shabaab e Hizbul Islam contra o Governo Federal de Transição e a Aliança pela Relibertação da Somália
 Batalha de Mogadíscio (2010–2011), entre o Al-Shabaab e o Governo Federal de Transição e a Aliança pela Relibertação da Somália

Desambiguações de guerras e batalhas